Општина Стари Град, или Општина Стари град се може односити на:

 Градска општина Стари град (Београд), општина града Београда, Србија
 Градска општина Стари град (Крагујевац), бивша општина града Крагујевца, Србија
 Општина Стари Град (Сарајево), општина града Сарајева, Федерација БиХ, БиХ
 Општина Стари град (Нови Сад), бивша општина Новог Сада, СР Србија, СФР Југославија

или:

 Град Стари Град, град Сплитско-далматинске жупаније, Хрватска

Види још 
 Општина Источни Стари Град, општина града Источног Сарајева, Република Српска, БиХ
 Општина Нови Град